«Не стреля́йте в бе́лых лебеде́й»:

 «Не стреляйте белых лебедей» — роман Бориса Васильева (1973), некоторые издания под названием «Не стреляйте в белых лебедей».
 «Не стреляйте в белых лебедей» — советский кинофильм (1980) по роману Васильева.
 «Не стреляйте в белых лебедей» — песня Кирилла Крастошевского, известная в исполнении Михаила Шуфутинского.

Также по роману ставились спектакли с тем же названием.